Владимир Иванович Трофименко: Трофименко, Владимир Иванович (1953—1994) — советский прыгун с шестом.
 Трофименко, Владимир Иванович (1932—1999) — советский футболист.